Гай Фабий Пиктор може да се отнася за:

 Гай Фабий Пиктор (художник)
 Гай Фабий Пиктор (консул 269 пр.н.е.)